koder
 przetwornik do ilościowego określania ruchu obrotowego lub liniowego i wyrażania go w postaci impulsów elektrycznych, np.:
 enkoder liniowy
 optyczny enkoder obrotowy
 enkoder inkrementalny
 enkoder absolutny